mohamet est un patronyme d'Afrique du Nord

Étymologie 
Hamidou, nom formé sur la racine consonantique H.m.d = louer, rendre grâces à. Hamidou est sans doute un diminutif du nom arabe'Hamid (= digne d'éloges, l'un des plus beaux noms de Dieu).

Patronyme 
 
 Cheikh Hamidou Kane (né en 1928), écrivain et haut fonctionnaire sénégalais
 Cheikh Hamidou Kane Mathiara (1939 - 2009), économiste 
 Daniel Hamidou, connu sous son pseudonyme de Dany Boon, acteur, humoriste et réalisateur français
 Elhadj Abdoul Hamidou Sall, poète et écrivain sénégalais
 Hamidou Benmassoud dit Amidou, acteur franco-marocain (1935 - 2013)
 Hamidou Dia (né en 1953), écrivain sénégalais
 Maliha Hamidou (1942 - 1959), personnalité de la Guerre d'Algérie
 Marafa Hamidou Yaya (né en 1952), homme politique camerounais
 Rais Hamidou (vers 1770 -1815), corsaire algérien
 Souleymanou Hamidou (né en 1973), footballeur camerounais

Toponyme 
 Raïs Hamidou, commune d'Algérie

Bateau 
 Rais Hamidou, bateau algérien

Notes et références 

Patronyme algérien
Patronyme africain
Nom théophore